Зыки — название населённых пунктов в России:

 Зыки — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Зыки — деревня в Смоленском районе Смоленской области.